Associação Recreativista Escola de Samba Vizinha Faladeira est une école de samba du quartier de Rio de Janeiro au Brésil.

Données de l'école 
  D1 Carnaval

  D3 Carnaval

  D4 Carnaval

  D5 Carnaval

Enredos

Références 

Vizinha Faladeira